Буковина — історична назва українських етнічних земель, розташованих між середньою течією Дністра та головним Карпатським хребтом у долинах верхньої течії Пруту та Серету.
 Герцогство Буковина — коронний край Австро-Угорщини.
 Дистрикт Буковина — адміністративна одиниця Австрійська імперія (1774—1786).
 Губернаторство Буковина — губернаторство королівської Румунії (1941—1944).
 Північна Буковина — українська частина регіону Буковина.
 Південна Буковина — румунська частини регіону Буковина.

Села

Буковина — село у гміні Біща Білгорайського повіту Люблінського воєводства.
 Буковина — село у гміні Ляшки Ярославського повіту Підкарпатського воєводства.
 Буковина-Татшанська — сільська гміна у Татранському повіті Малопольського воєводства.

Буковина — село, Львівська область, Стрийський район.

Інше 
 «Буковина» — український футбольний клуб з Чернівців.
 «Буковина» — стадіон у Чернівцях, домашня арена футбольної команди «Буковина».
 «Буковина» — українська газета, що видавалася у Чернівцях у 1885—1918 роках.
 «Буковина» — фірмовий пасажирський поїзд Укрзалізниці.
 «Буковинка» — печера в Чернівецькому районі Чернівецької області.

Див. також 
 Буковіна